Задёжа — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в центре района на берегу одноимённого озера Задёжа, в 15 км к юго-востоку от Великих Лук.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 66 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района